Europacupen i fotboll 1956/1957 för mästarlag vanns av Real Madrid, Spanien som nu tog sin andra raka seger i turneringen när man i finalmatchen besegrade Fiorentina, Italien med 2–0 i Madrid den 30 maj 1957.

Kvalspel

Första omgången

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Anmärkningslista

Referenser

Noter

Webbkällor

Externa länkar 
 Säsongen 1955/1956 på Uefas webbplats
 European Cup Resultat på Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
 Sports History: "1956/57: The European Cup stays in Madrid"

1956/1957
Fotbollssäsongen 1956/1957
1956 i Europa
1957 i Europa